La Serie A2 2011-2012 è stata il torneo di secondo livello del campionato italiano di hockey su pista per la stagione 2011-2012. Esso è organizzato dalla Lega Nazionale Hockey su mandato della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. La competizione è iniziata il 22 ottobre 2011 e si è conclusa il 14 aprile 2012.

Al termine dei play-off promozione sono stati promossi in Serie A1 il  e l'; sono retrocessi in Serie B il  e il .

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Risultati

Classifica finale 

Legenda:
  Partecipa ai play-off promozione.
      Promosse in Serie A1 2012-2013.
      Retrocesse in Serie B 2012-2013.

Note:
Tre punti a vittoria, uno per il pareggio, zero a sconfitta.

Play-off promozione

Tabellone

Quarti di finale 
 (1) Thiene vs. (8) Amatori Vercelli

 (4) Castiglione vs. (5) Sandrigo

 (3) ASH Viareggio vs. (6) Roller Bassano

 (2) Effenbert Novara vs. (7) Pordenone 2004

Semifinali 
 (1) Thiene vs. (4) Castiglione

 (2) Effenbert Novara vs. (6) Roller Bassano

Finale 
 (1) Thiene vs. (2) Effenbert Novara

Play-out

Verdetti

Note

Bibliografia 
 Guida ai campionati, pubblicato dalla Lega Nazionale Hockey Pista, via Ponte Seveso 19 – 20125 Milano.

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni del campionato italiano di hockey su pista di secondo livello
Italia
Italia